Kategorie 5 steht für:

 in der IT ein Kabel mit verdrillten Adernpaaren, siehe Twisted-Pair-Kabel #Kategorie 5/5e
 Bahnhofskategorie 5, deutsche Bahnhöfe kleinerer Städte und Stadtteile, siehe Preisklasse #Klasse 5
 stärkste Stufe der Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala

Siehe auch:
 Liste der atlantischen Kategorie-5-Hurrikane